

Населені пункти та їхні частини

 Кремінна (Кшеменна) — село в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшеменна — село в гміні Добра Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Кшеменна — частина села Дубечно в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства

Примітки